Вивиан (V век) — святой . День памяти — 28 августа.

Биография 
Латинское имя святого Bibianus, в эпоху бетацизма, тем более в Сентонже, позволяет заподозрить, что его имя в французском произошло от смешения с . Это положение подтверждается окситанским названиями нескольких селений, именуемых на французском Сен-Вивьен. Среди них Сен-Вивьен (Дордонь) и Посак-э-Сен-Вивьен, которое носит имя Сен-Бебиан (Sent Bebian или sent Bébian) в отступление от тонического акцента. Однако в этих местах Перигора различие между v и b осталось нетронутым.

Вивиан родился от отца-язычника и матери-христианки. Когда умер епископ Амвросий, его избрали на замену епископом города Сента в начале V века. Он умер около 460 года и канонизирован церковью. Первая похоронная базилика, по-видимому, была построена в VI веке, чтобы укрыть его гробницу.

Эта базилика была заменена приоратом, который был разрушен во время Религиозных войн.

На вероятном месте захоронения епископа Вивиана возвышается нынешняя церковь, носящая его имя.

Примечания 

Святые Аквитании
Христианские святые V века
Епископы Сента
Епископы V века